Judged by Appearances – film del 1914 diretto da Hay Plumb
 Judged by Appearances – film del 1916 diretto da Hugh Croise